Antonio Pesenti (1880-1967) – imprenditore e politico italiano
 Antonio Pesenti (1908-1968) – ciclista italiano
 Antonio Pesenti (1910-1973) – economista e politico italiano